Данці — народ у Північній Європі, основне населення Данії.

Топоніми 

  — село в Боснії і Герцеговині, громада Какань, Зеницько-Добойський кантон, Федерація Боснія і Герцеговина
 Данці — село в Польщі, гміна Ганна, Володавський повіт, Люблінське воєводство
 Данці — село в Хорватії, Істрійська жупанія